Cloșca ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Cloșca (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Cloșca (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea

Cloșca ist der Familienname folgender Personen:
 Ion Oargă, genannt Cloşca, (1747–1785), Anführer des Bauernaufstands (1784)